Rio dos Bois kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio dos Bois (vattendrag i Brasilien, Tocantins, lat -9,34, long -48,37), 
 Rio dos Bois (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -18,59, long -50,03), 
 Rio dos Bois (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -17,60, long -48,46), 
 Rio dos Bois (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -14,74, long -49,10), 
 Rio dos Bois (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -13,95, long -49,82), 
 Rio dos Bois (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -13,65, long -50,24), 
 Rio dos Bois (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -13,45, long -47,19), 
 Rio dos Bois (vattendrag i Brasilien, Bahia), 
 Rio dos Bois (kommun), Tocantins, 

Robotskapade Brasilienförgreningar